

Patronyme 
 Sandrine Brétigny, footballeuse française née en 1984
 Charles Poncet de Brétigny, explorateur français (mort en 1644)

Toponymes

Communes françaises 
 Brétigny, commune de l'Eure
 Brétigny, commune de l'Oise
 Brétigny-sur-Orge, commune de l'Essonne
 Bretigny, commune de la Côte-d'Or

Commune suisse 
 Bretigny-sur-Morrens, commune du canton de Vaud

Autres lieux
 Brétigny, village de France (commune de Sours, Eure-et-Loir) où fut signé le traité de Brétigny
 Brétigny, village de France (commune de Prévessin-Moëns, Ain)
 L'Île de Brétigny, sur la Marne

Voir aussi 
 Le traité de Brétigny, conclu le  entre l'Angleterre et la France.
 Le secteur pastoral de Brétigny, une circonscription administrative de l'église catholique de France.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France